El término «Breakout» puede referirse a:

Breakout, documental televisivo de fugas de cárceles;
Breakout, canción del cantante Sean Paul;
Breakout, canción de la banda Foo Fighters;
Breakout, álbum de estudio de la cantante Miley Cyrus;
Breakout, canción del álbum homónimo de la cantante Miley Cyrus;
Breakout, videojuego de Atari.
 Breakout, película de 1959.